Кубок фінської ліги 2006 — 10-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше став КуПС.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 4 лютого до 18 березня 2006 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|24 березня 2006

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|25 березня 2006

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|1 квітня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 
 Кубок фінської ліги на rsssf  

2006
2006 у футболі
2006 у Фінляндії